Guangzhou-Aufstand () ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den 1895 von führenden Vertretern der Xingzhonghui („Gesellschaft für die Erneuerung Chinas“) – Sun Zhongshan (Sun Yat-sen), Lu Haodong, Zheng Shiliang u. a. – geführten Aufstand, der Erste Guangzhou-Aufstand (), siehe Guangzhou-Aufstand (1895)
 den am 27. April 1911 von Vertretern der Tongmenghui („Gesellschaft der (revolutionären) Allianz“) geführten Aufstand zum Sturz der Qing-Dynastie (), siehe Huanghuagang-Aufstand
 den am 11. Dezember 1927 von der Kommunistischen Partei Chinas geführten Aufstand ( bzw. ), siehe Guangzhou-Aufstand (1927)